Barranca Xoco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Barranca Xoco, Acatepec, ort, Guerrero, 
 Barranca Xoco, Zapotitlán Tablas, ort, Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar